

Sigle 
 Salvo buon fine
 Simplicissimus Book Farm
 Studium Biblicum Franciscanum
 Simulated body fluid

Codici 
 sbf – codice ISO 639-3 della lingua shabo